Ехинген може бити:

 Ехинген ам Рис, општина у округу Донау-Рис, у њемачкој покрајини Баварска.
 Ехинген (Дунав), град у округу Алб-Донау-Крајс, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Ехинген (Средња Франконија), општина у округу Ансбах, у њемачкој покрајини Баварска.